I Want You (She's So Heavy) – utwór zespołu The Beatles
 I Want You – singel zespołu Roxette
 I Want You – piosenka Boba Dylana
 I Want You – piosenka Common feat. Will.I.Am
 I Want You – singiel zespołu Savage Garden
 I Want You – piosenka Madonny z Massive Attack

Zobacz też: I Want You Now – utwór zespołu Depeche Mode i I Want You Now – singel zespołu Depeche Mode